Dirk může znamenat:

Předmět

 dirk – druh dýky

Jméno

 Dirk Frimout (* 1941) – belgický astronaut
 Dirk Kuijt (* 1980) – nizozemský fotbalista
 Dirk Nowitzki (* 1978) – německý basketbalista
 Dirk Radszat (* 1971) – německý judista
 Dirk Schlächter (* 1965) – německý baskytarista
 Dirk van der Aa (1731–1809) – nizozemský malíř
 Dirk Van Tichelt (* 1984) – belgický judista

Podobné 

 Dirck
 Dirks
 Dick